Кличко е украинско фамилно име и може да се отнася за:
 Виталий Кличко (роден 1971 г.) – украински професионален боксьор, световен шампион; политик
 Владимир Кличко (роден 1976 г.) – украински професионален боксьор, световен шампион